Nunarput utoqqarsuanngoravit () — национальный гимн Гренландии, автономной провинции Дании. Наравне с государственными флагом и гербом, является официальным государственным символом автономной провинции. Авторы гимна: Хенрик Лунд — слова, Йонатан Петерсен — музыка. Гимн был официально принят в 1916 году. С 1979 года гимн «Nuna asiilasooq», используемый калааллитским народом, также был официально признана правительством.

Слова песни на гренландском языке (калааллитском) 
 Nunarput, utoqqarsuanngoravit niaqqut ulissimavoq qiinik.
 Qitornatit kissumiaannarpatit tunillugit sineriavit piinik.

 Akullequtaasut merlertutut ilinni perortugut tamaani
 kalaallinik imminik taajumavugut niaqquit ataqqinartup saani.

 Atortillugillu tamaasa pisit ingerlaniarusuleqaagut
 nutarterlugillu noqitsigisatit siumut, siumut piumaqaagut.

 Inersimalersut ingerlanerat tungaalitsiterusuleqaarput,
 oqaatsit «aviisit» qanoq kingunerat atussasoq erinigileqaarput.

 Taqilluni naami atunngiveqaaq, kalaallit siumut makigitsi.
 Inuttut inuuneq pigiuminaqaaq, saperasi isumaqaleritsi.

Ссылки 
 

Гренландия
Песни 1916 года
Государственные символы Гренландии